Cystostereaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Cystostereaceae i ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Cystostereaceae